Edendale bezeichnet mehrere Orte:

 Edendale (Los Angeles), ehemaliger Stadtteil von Los Angeles
 Edendale (Neuseeland), Ort in der Region Southland in Neuseeland
 Edendale (Südafrika), Ort in Südafrika
 Edendale Township (North Dakota)